Mosstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mosstjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Mosstjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (1,2 ha)
Mosstjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lilla Mosstjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Mosstjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Mosstjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Mosstjärnen (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Mosstjärnarna, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Mosstjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Mosstjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (1,1 ha)
Mosstjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Mosstjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,6 ha)
Stora Mosstjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Mosstjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (2 ha)
Furubergs-Mosstjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun och Ludvika kommun,  (11,2 ha)
Mosstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mosstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mosstjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Mosstjärnen (Gnarps socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Mosstjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,03 ha)

Se även
Mossetjärn
Mossatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn